Quindici – numero naturale
Quindici – gioco di carte solitario
Quindici – rivista culturale italiana
Quindici – comune italiano della provincia di Avellino